Rothenfels heißen:

Rothenfels, Stadt in Unterfranken
Rothenfels (Deining), Ort der Gemeinde Deining im Oberpfälzer Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Grafschaft Rothenfels, um Immenstadt im Allgäu
Königsegg (Adelsgeschlecht), schwäbischen Adelsgeschlecht im heutigen Fronreute und Guggenhausen

 Burg Rothenfels (Rothenfels) bei Rothenfels in Unterfranken
 Burg Rothenfels (Oberwölz) in Oberwölz in der Steiermark in Österreich
 Burgruine Rothenfels bei Immenstadt im Allgäu

Rotenfels heißen:

 Rotenfels, ein Ortsteil von Gaggenau in Baden-Württemberg, siehe Bad Rotenfels
 Burgruine Rotenfels in Oberösterreich
 Rotenfels, ein Fels im Nahetal in Rheinland-Pfalz
 Rotenfels (Fichtelgebirge) Bergbaugebiet im Fichtelgebirge (Bayern)
 Rotenfels (Schiff, 1927), ein Schiff der DDG „Hansa“

Rotenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus Rotenfels (1404–1475), deutscher Geistlicher, Domherr in Meißen und Naumburg